Denumirea de Iasen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iasen, un sat în comuna Plevna, regiunea Plevna;
 Iasen, un sat în comuna Novo Selo, regiunea Vidin.